ФК Горица је име више фудбалских клубова:

 ФК Горица Шипово
 ФК Горица Пучиле
 НД Горица